Werner Müller (1920-1998) – compositore e direttore d'orchestra tedesco
 Werner Müller (1926-2012) – calciatore tedesco
 Werner Müller (1946-2019) – politico tedesco
 Werner Müller – motociclista